Jakob Spens kan avse:

Jacob Spens (död 1632), friherre, general och ambassadör
Jakob Spens (1656–1721), greve, general och vice överståthållare i Stockholm
Jakob Spens (1710–1755), greve, lagman och kammarherre
Jacob Spens (1861–1943), greve, ämbetsman

Se även
Spens